MSC puede referirse a:

 Marine Stewardship Council, organización que trabaja en favor de la pesca sostenible.
 Mathematics Subject Classification, esquema de clasificación de Mathematical Reviews y Zentralblatt MATH.
 Mediterranean Shipping Company, empresa naviera suiza.
 Movimiento Scout Católico.
 MSC, acrónimo oficial en inglés de "Mass Storage Class" o Clase de Almacenamiento Masivo. Popularmente conocido como por otro acrónimo UMS para decir USB Mass Storage, almacenamiento masivo USB.
 Vector de clonación, o vector molecular son moléculas transportadoras que transfieren y replican fragmentos de ADN que llevan insertados mediante técnicas de ADN recombinante.